Édipo — rei mítico de Tebas, na Grécia Antiga

Literatura
 Édipo (John Dryden) — tragédia de John Dryden
 Édipo (Voltaire) — tragédia de Voltaire
 Édipo Rei — tragédia de Sófocles
 Édipo em Colono — tragédia de Sófocles

Óperas
 Édipo (ópera de George Enescu) — ópera de George Enescu
 Édipo (ópera de Wolfgang Rihm) — ópera de Wolfgang Rihm
 Oedipus Rex ou "Édipo Rei" — "ópera-oratório" de Igor Stravinsky

Cinema
 Édipo Rei (filme) — filme italiano de 1967, dirigido por Pier Paolo Pasolini

Complexo de Édipo
 Complexo de Édipo — conceito de psicologia
 Oedipina complex — tipo de salamandra

Desambiguação